Ascotaiwania är ett släkte av svampar. Ascotaiwania ingår i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ascotaiwania